Râul Râșca se poate referi la următoarele cursuri de apă din România

 Râul Râșca - afluent al râului Moldova în dreptul localității Praxia
 Râul Râșca - afluent al râului Moldova în dreptul localității Ungheni
 Râul Râșca - afluent al râului Someșul Cald

Alte râuri cu nume similare sunt:

 Râul Râșca Mare
 Râul Rășcana
 Râul Rășcoiu
 Râul Râșcuța

Vezi și 
 Râșca (dezambiguizare)